Kutzenberger ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dagmar Kutzenberger (* 1965), österreichische Schauspielerin und Sprecherin
 Stefan Kutzenberger (* 1971), österreichischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Kurator